Vietnam
Distretto di Thanh Tri – distretto della provincia di Hanoi
Distretto di Thanh Tri – distretto della provincia di Soc Trang